Die European Indoors 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Zürich. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 29. Oktober bis 4. November 1984 in der Saalsporthalle statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Zürich